

Geografia
 Quartiere Villa Desideri – quartiere di Marino, in provincia di Roma, nell'area dei Castelli Romani
 Villa Desideri – parco pubblico comunale di Marino

Persone
 Antonio Desideri – storico e accademico italiano
 Carlo Desideri (1840-1878) – scienziato, scrittore, giornalista e insegnante italiano
 Danilo Desideri (1940) – direttore della fotografia italiano, collaboratore abituale di Carlo Verdone
 Eufranio Desideri, nome secolare di Giuseppe da Leonessa (1556-1612) – religioso italiano dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, santo della Chiesa cattolica
 Giada Desideri, all'anagrafe Maria Giada Faggioli (1973) – attrice italiana
 Giovanni Desideri (1568-1604) –  vescovo cattolico italiano
 Ippolito Desideri (1684-1733) – gesuita e missionario italiano in Tibet
 Nico Desideri, nome d'arte di Nicola Iadicicco (1970) – cantante italiano
 Osvaldo Desideri (1939) – scenografo italiano
 Paolo Desideri (1953) – architetto italiano
 Stefano Desideri (1965) –  allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Altro
 Desideri – film erotico del 1990 diretto da Bruno Mattei, firmato con lo pseudonimo di Michael Cardoso
 Albero dei desideri – particolare albero (o parte di questo) usato per accogliere offerte o desideri e richieste

Pagine correlate
Pozzo dei desideri (disambigua)
Desiderio